Čelebići est un toponyme qui peut désigner :
Čelebići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Čelebići, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.